Мост Широкой улицы — автомобильный мост в Москве через реку Яузу. Находится в Северном Медведкове.

Мост был построен в 1986 году по проекту инженера М. Б. Генина и архитектора В. Е. Корси в связи с развитием района.

Движение по мосту двустороннее, по две полосы в каждую сторону. Выше по течению Яузу пересекает МКАД. Ниже по течению проложен Осташковский мост. В непосредственной близости от моста в Яузу впадает Ичка. По мосту проходят автобусы № 50 и 774.

По мосту проходит трасса Широкой улицы. В 300 м восточнее моста Широкая улица переходит в улицу Малыгина, которая заканчивается у платформы Лось.

Примечания

Ссылки 
 

Мосты Москвы
Мосты через Яузу